Das LG U+ Cup 3-Cushion Masters war ein Karambolage Einladungsturnier in der Disziplin Dreiband. Es war das fünfte Turnier seit 2015. Erstmals fand das Turnier nicht in Seoul, sondern in Hanam, einem Vorort von Seoul, in der Provinz Gyeonggi-do statt.

Modus 
Die Teilnehmer wurden in vier Gruppen (A–D) zu je vier Spielern gelost. Es wurde im Round Robin-Modus gespielt. In der Gruppenphase ist ein Unentschieden möglich. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten kamen in die KO-Runde. Platz drei und vier schieden aus. In der KO-Runde wurde bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Das ganze Turnier wurde bis 40 Punkte gespielt. Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +7). Im ganzen Turnier stand die Shot clock auf 40 Sekunden.

Preisgeld

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppen A & B

Gruppen C & D

Endrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

LG U+ Cup 3-Cushion Masters #2019
Karambolageveranstaltung 2019
2018
Billardturnier in Südkorea
Sportveranstaltung in Hanam